Будний — українське прізвище.

Відомі носії 
 Будний Анатолій Львович — підполковник Армії УНР.
 Будний Андрій Миронович — український футболіст, нападник.
 Будний Богдан Євгенович — український науковець і видавець.
 Будний Борис Любомир (1941) — український драматург, диктор, редактор.
 Будний Василь Володимирович ( 1954) — український літературознавець, педагог.
 Будний Всеволод (1920—1986) — український поет, журналіст, диригент.
 Будний Олександр Андрійович — український радянський діяч, голова Кременчуцького міськвиконкому. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Будний Симон (бл. 1530—1593) — польський, український, та білоруський письменник, філософ, просвітник.
 Будний Степан Франкович — ( 1933 —  1958) — український поет.

Українські прізвища